Файдыш — фамилия:

 Файдыш, Владимир Петрович (1888—1947) — русский революционный, советский военный и политический деятель.
 Файдыш, Николай Афанасьевич (1863—не ранее 1917) — русский военачальник, генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Файдыш, Пётр Петрович (1892—1943) — советский архитектор.
 Файдыш, Татьяна Андреевна (род. 1955) — российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2007).

Составная фамилия 
 Файдыш-Крандиевский, Андрей Петрович (1920—1967) — советский скульптор-монументалист.

См. также 
 Файд